Człowiek, który wiedział za dużo – film z 1934 roku
 Człowiek, który wiedział za dużo – film z 1956 roku